AlphaServer — название серии компьютерных серверов, выпускавшихся с 1994 по 2007 год сначала компанией Digital Equipment Corporation, а позже Compaq и HP. Данные серверы созданы на базе 64-разрядного микропроцессора DEC Alpha. В число операционных систем, изначально работающих на AlphaStation, входят Tru64 UNIX (Digital UNIX), OpenVMS и Windows NT (с микропрограммой AlphaBIOS, соответствующей спецификации ARC). Позднее были портированы FreeBSD, OpenBSD, NetBSD и GNU/Linux (в частности Debian).

HP прекратила приём заказов на AlphaServer 27 апреля 2007 года. Это было обусловлено стремлением компании развивать собственные серии серверной продукции на базе HP-UX, разработка и производство которых были начаты задолго до слияния с Compaq. Вместе с этим для пользователей, уже имеющих AlphaServer под управлением OpenVMS, компания предложила программу миграции на продукцию HP.

Техническая поддержка AlphaServer осуществлялась до конца 2013 года.

Модели 

Выпускавшиеся модели в хронологическом порядке:

Некоторые модели AlphaServer были перемаркированы и выпускались в корпусах белого цвета как Digital Servers для рынка серверов на Windows NT. В число этих так называемых «white box» входили следующие модели:

 Digital Server 3300/3305: перемаркированный AlphaServer 800
 Digital Server 5300/5305: перемаркированный AlphaServer 1200
 Digital Server 7300/7305/7310: перемаркированный AlphaServer 4100

Примечания

См. также 
 DEC 3000 AXP
 AlphaStation
 ASCI Q - суперкомпьютер, построенный на кластере серверов AlphaServer ES45

Ссылки 
 Серия HP AlphaServer
 DIGITAL Product Catalogue Winter 1997, Digital Equipment International, 1997.
 Alpha-системы Compaq и кодовые имена моделей (на archive.org)
 Замечания по аппаратной части для FreeBSD/alpha 6.1 
 Типы Alpha-систем поддерживаемых Debian Linux 
 Замечания по аппаратной части для OpenBSD Alpha 
 AlphaVM-Free — freeware эмулятор серверов Alpha для Windows/Linux 
 AlphaVM-Pro — наиболее производительный эмулятор серверов Alpha 
 Процесс загрузки OpenVMS 8.4 на AlphaServer DS10

Серверное оборудование
Аппаратное обеспечение DEC